Rangifer beziehungsweise Tarandus steht für:

das Ren (Rangifer tarandus) 
 Rentier (Sternbild), ein historischer Asterismus
 Rangifer (Fachzeitschrift)
 Parandrus, ein Fabeltier (Tarandus)